Amapá steht für:

 Amapá, Bundesstaat in Brasilien
 Amapá (Stadt), Gemeinde im Bundesstaat Amapá, Brasilien
 Amapá do Maranhão, Gemeinde im Bundesstaat Maranhão, Brasilien
 Amapá-doce (Parahancornia amapa), Baum aus der Familie der Hundsgiftgewächse